Urometopus är ett släkte av skalbaggar. Urometopus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Urometopus